Wing commander – grado militare della Royal Air Force
 Wing Commander – videogioco del 1984
 Wing Commander – videogioco del 1990, primo capitolo dell'omonima serie
 Wing Commander – serie di videogiochi
 Wing Commander - Attacco alla Terra (Wing Commander) – film del 1999 diretto da Chris Roberts
 Wing Commander – cavallo da sella